Arcturus steht für:

 Stern im Sternbild Bärenhüter, siehe Arktur
 Arcturus (Band), eine norwegische Metal-Band
 Arcturus (Computerspiel), ein Computerspiel des britischen Studios Visions Software Factory aus dem Jahr 1984
 einen untergegangenen Öltanker, siehe Argo Merchant

ein akademischer Beiname:
 Arcturus (1669): Johannes Jänisch (1636–1707), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Arcturus (1818): Johann Bernhard Wilbrand (1779–1846), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina